Кодор — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги на перегоне Дранда — Адзюбжа.

По состоянию на 2019 год пассажирское движение на платформе отсутствует.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии